

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Weia“ beginnt.

Weia 



Weian 
 Weiand, Peter (1919–1990), deutscher Unternehmer, Sportfunktionär und der vierte Präsident des 1. FC Köln (1973–1987)
 Weiand, Pia (* 1992), deutsche Volleyballspielerin